Saint-Pierre-du-Mont kan syfta på:
 Saint-Pierre-du-Mont, Calvados
 Saint-Pierre-du-Mont, Landes
 Saint-Pierre-du-Mont, Nièvre